Третий сезон женской сборной России по футболу.

Матчи 
 Легенда

Официальные матчи

Товарищеские матчи

Игры и голы 
Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 1994 года».

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Примечания